Habern ist der deutsche Name folgender tschechischer Orte: 

 Habry, Stadt im Okres Havlíčkův Brod
 Habří, Gemeinde im Okres České Budějovice